Inverno – una delle quattro stagioni dell'anno

Geografia 
 Inverno – frazione del comune italiano di Inverno e Monteleone, in Lombardia

Musica 
 Inverno – quarto concerto de Le quattro stagioni di Antonio Vivaldi

Altro 
 Inverno – romanzo di Ali Smith
 Inverno nucleare – ipotetico periodo successivo ad una guerra nucleare